Girardet ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Girardet (1764–1823), Schweizer Kupferstecher
 Abraham Louis Girardet (1772–1821), Schweizer Radierer und Miniaturmaler
 Alexandre Girardet (1767–1836), Schweizer Radierer
 Charles Girardet (1780–1863), schweizerisch-französischer Kupferstecher
 Christoph Girardet (* 1966), deutscher Videokünstler
 Edouard Girardet (1819–1880), französischer Maler und Kupferstecher
 Eugène Girardet (1853–1907), französischer Maler
 Frédy Girardet (* 1936), Schweizer Koch
 Friedrich Girardet, Pseudonym: Franz Gerhardt; (1789–1841), evangelisch-reformierter Geistlicher
 Georg Girardet (* 1942), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Giorgio Girardet, Schweizer Literaturwissenschaftler
 Hellmut Girardet (1902–1973), deutscher Verleger
 Henri Girardet (1848–1917), schweizerisch-französischer Maler und Kupferstecher
 Herbert Girardet (Verleger) (1910–1972), deutscher Verleger
 Herbert Girardet (* 1943), deutsch-britischer Publizist
 Jean Girardet (1709–1778), französischer Maler
 Jules Girardet (1856–1938), französischer Maler
 Julia Antonine Girardet (1851–1921), französische Malerin
 Karl Girardet (1813–1871), Schweizer Maler
 Klaus Martin Girardet (* 1940), deutscher Althistoriker
 Léon Girardet (1856–1895), französischer Maler
 Michael Girardet (* 1932), deutscher Verleger
 Otto Coninx-Girardet (1871–1956), deutsch-schweizerischer Verleger

 Robert Girardet (1893–1977), französischer Segler
 Samuel Girardet (1730–1807), Schweizer Verlagsbuchhändler
 Théodore Girardet (1861–1935), französischer Holzschneider
 Wilhelm Girardet (1838–1918), deutscher Verleger und Unternehmensgründer
 Wilhelm Girardet junior (1874–1953), deutscher Verleger und Druckereibesitzer
 Wilhelm Girardet (1902–1996), deutscher Verleger und Druckereibesitzer

Siehe auch:
 Girardethaus (Düsseldorf), unter Denkmalschutz stehendes Büro- und Geschäftsgebäude in Düsseldorf
 Girardet Haus, ehemalige Druckerei W. Girardet in Essen, heute Dienstleistungen und Gastronomie
 Girardethaus (Hamburg), historisches Kontorhaus in Hamburg-Neustadt